Le gouvernement Boubou Cissé peut faire référence au :
 premier gouvernement Boubou Cissé en fonction du  au  ;
 deuxième gouvernement Boubou Cissé en fonction du  au .